Светлейший князь Гео́ргий Миха́йлович Шерваши́дзе (; —) — наследник абхазского престола с 1866 года, поэт, общественный деятель Грузии.

Биография 
Старший сын последнего владетеля Абхазии Михаила Георгиевича и княжны Александры (Цуцу, Кесарии) Георгиевны Дадиани (1822—1864). Ещё в младенчестве (1847) был записан прапорщиком в Преображенский лейб-гвардии полк. В 1863 г. адъютант командующего Кавказской армией (1863).

В 1866 году восставшие абхазы провозгласили Георгия Шервашидзе своим правителем, за что после подавления восстания он выслан в Россию. О его последующей карьере известно следующее:

Служил в Оренбургском казачьем войске, в Одесском военном округе. В 1872—1875 годах — в отставке. Затем снова на службе. Адъютант наместника Кавказа (1875), штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка (1876), флигель-адъютант (1879), состоял в Свите (1880—1881). Право вернуться на родину получил только в 1905 году. Жил в Кутаиси.

Был женат на Елене Эрастовне Андреевской (1846—1918), дочери врача Э. С. Андреевского, который имел большое влияние на кавказского генерал-губернатора М. С. Воронцова. Его герб был утвержден императором 14 февраля 1901 года и внесён в XVI часть «Общего гербовника» под № 1. Похоронен в Успенской церкви XI века при дворце абхазских князей в Лыхны.

Предки

Примечания

Источники 
 

Георгий Михайлович
Общественные деятели Грузии
Светлейшие князья
Похороненные в Лыхны